Gössi ist der Familienname folgender Personen:
 Petra Gössi (* 1976), Schweizer Politikerin (FDP)
 Simon Gössi (* 1996), Schweizer Fußball- und Futsalspieler